Саломе Мелія ( (нар. 14 квітня 1987 в Батумі) — грузинська шахістка, гросмейстер серед жінок від 2005 року, міжнародний майстер від 2008.
 Мелія () — стародавнє місто в Анатолії, на північному березі мису Мікале.